Abydos steht für:
 Abydos (Ägypten), eine antike Stadt und Nekropole in Oberägypten
 Abydos (Kleinasien), eine antike Hafenstadt in Kleinasien
 Titularbistum Abydus